Чалко има више значења:

 Чалко (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Чалко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику